Список млекопитающих, обитающих на территории Монако (западная Европа).

Из 37 указанных в таблице видов, 0 находятся под критической угрозой, 1 находится под угрозой исчезновения, 1 является уязвимым, 5 находятся в близком к угрожающему состоянии.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Монако